A Associação Nipo-Brasileira de Castanhal (Castanhal Softbol) é uma associação cultural e esportiva brasileira da cidade de Castanhal fundada no ano de 1978. Participa dos torneios organizados pela CBBS do Campeonato Paraense de Beisebol e Softbol..

Softbol do Brasil